INR может означать:
 INR — код индийской рупии по стандарту ISO 4217.
 INR — код FAA для аэропорта Национального парка Мак-Кинли близ поселения Парк Мак-Кинли, боро Денали, Аляска, США.
 Инициаторный элемент (инициатор, Inr) — часть промотора (последовательности нуклеотидов ДНК, узнаваемых РНК-полимеразой как стартовая площадка для начала транскрипции).